Municipio de Drywood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Drywood (condado de Bourbon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Bourbon.
 Municipio de Drywood (condado de Vernon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Vernon.